3 miejscowości w Polsce:
 Komorze – leśniczówka w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Osiek
 Komorze – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą
 Komorze – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo

1 jezioro w Polsce:
 Komorze – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Zobacz też 
 Komorze Nowe
 Komorze Nowomiejskie
 Komorze Przybysławskie